Bonded by Blood (dt.: „über das Blut verbunden“) ist:
 ein Album der US-amerikanischen Band Exodus, siehe Bonded by Blood (Album)
 eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band, siehe Bonded by Blood (Band)
 ein Roman von Bernard O’Mahoney
 der Originaltitel der Verfilmung dieses Romans, siehe Footsoldier 2